Логачов Віктор Степанович — український письменник та журналіст.
 Логачов Володимир Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
російські прізвища